Гаплогруппа R1a1a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 R1a1a
 R1a1a1
 R1a1a1a
  R1a1a1b
  R1a1a2
  R1a1a2a

Палеогенетика

Бронзовый век 
Ямная культура
 RISE786 | Yamnaya | ERS2476041 __ Karagash (kurgan 1, 2) __ Караагаш (Каркаралинский район), Карагандинская область, Казахстан __ 3018-2887 calBCE (4315±34 BP, UBA-32667) __ М __ R1b1a2a2c1 (R-CTS1843) # R1a1a.

Северокавказская культура
 RK1003.C0101 | BZNK-042/3 __ Rasshevatskiy 1 (kurgan 21, grave 21) __ Расшеватская, Новоалександровский район, Ставропольский край, Россия __ 2899-2702 calBCE (4218±24 BP, MAMS-29817) __ Ж __ R1a1a.
 MK5009.A0101 | BZNK-064/2 __ Marinskaya 5 (kurgan 1, grave 10) __ Марьинская, Кировский район (Ставропольский край), Россия __ 2879-2631 calBCE (4160±30 BP, MAMS-110549) __ М __ R1b1a2 > R-Y20993 # R1a1a.

Культура боевых топоров (Богемия)
 OHR002 | OHR002.B0101.TF1.1 __ Praha - Malá Ohrada (grave 26, buchv 55) __ Прага 5, Прага, Чехия __ 2579-2472 calBC (4017±25 BP, MAMS-41374) __ Ж __ R1a1a.

Культура колоколовидных кубков
 I7250 | BRAN_4 __ Brandýsek (grave 4) __ Кладно (район), Среднечешский край, Чехия __ 2500–2200 BCE __ Ж __ R1a1a.
 I2454 | OVE08 feature F.1080 skeleton 5487 __ Over Narrows __ Саут-Кембриджшир, Кембриджшир, Англия, Великобритания __ 2198-1983 calBCE (3703±28 BP, OxA-24595) __ Ж __ R1a1a.

Штраубингская культура	
 UNTA58_153 __ Haunstetten, Unterer Talweg 58-62 (grave 3, feat 153) __ Аугсбург, Швабия (округ), Бавария, Германия __ 2008-1775 calBCE (3553±24 BP, MAMS-18943) __ М __ R1b1a2a # R1a1a.

Лчашенская культура
 arm23 | Kanagegh #35 __ Burial 3; camb. 1; ind. 4 __ Гехаркуникская область, Армения __ 1500–1300 BC (3400 BP) __ R1a1a.

Средние века 
Викинги
 VK114 | Norway_Trondheim_SK332 __ Nidaros __ Тронхейм, Трёнделаг, Норвегия __ 1100–1300 CE __ Ж __ R1a1a.

Дания
 G102 | KH150862 PB , KH150863 __ St. Jørgen __ Оденсе, Южная Дания, Дания __ 1270–1536 AD (most 1270–1400) __ Ж (23-27) __ R1a1a2.

Примечания

Публикации 
2017
 
 
2018
 
 
 
2019
 
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 R1a1a — Haplogroup
 Ancient DNA: R1a1a

Гаплогруппа R1 (мтДНК)